Bonifazio Asioli (1769-1832) – musicista italiano
Luigi Asioli (1778-1815) – cantante e compositore italiano, fratello di Bonifazio
Giuseppe Asioli (1783-1845) – incisore italiano, fratello di Bonifazio
Luigi Asioli (1817-1877) – pittore italiano, figlio di Giuseppe
 Teatro Bonifazio Asioli – teatro comunale di Correggio